

Localités 
 Staufen est une commune suisse du canton d'Argovie.
 Staufen im Breisgau est une ville de l'arrondissement de Brisgau-Haute-Forêt-Noire (Bade-Wurtemberg, Allemagne).
 Staufen est une localité de la commune de Grafenhausen (arrondissement de Waldshut, Bade-Wurtemberg, Allemagne).
 Staufen est une localité de la commune de Syrgenstein (arrondissement de Dillingen, Bavière, Allemagne).
 Staufen est le nom allemand de la commune française d'Étueffont (Territoire de Belfort, Franche-Comté).

Monts 
 Le mont Staufen est un sommet des Alpes du Chiemgau situé en Bavière (1 771 mètres).
 Staufen est le nom d'un sommet alsacien situé sur les communes de Vœgtlinshoffen, Soultzbach-les-Bains et Wihr-au-Val, culminant à 898 mètres d'altitude.

Divers 
Les Staufen ou Hohenstaufen sont une dynastie du Saint-Empire romain germanique.